Николай Гартвиг:
 Гартвиг, Николай Александрович (1922—1978) — советский футболист.
 Гартвиг, Николай Генрихович (1855—1914) — русский дипломат.